Оберлига 1985/1986 — 39-й чемпионат ГДР по футболу. Турнир начался 17 августа 1985 года и завершился 24 мая 1986 года. Чемпионом этого сезона в 8-й раз подряд стало берлинское «Динамо». Призовые места также заняли «Локомотив» и «Карл Цейсс», в еврокубки помимо них попали «Магдебург» и «Шталь» (Бранденбург-на-Хафеле). Покинули Оберлигу «Ганза» и «Заксенринг».

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Униона» Ральф Штрессер с 14 мячами, лучшим игроком года был признан вратарь «Локомотива» Рене Мюллер.

Турнирная таблица

Легенда таблицы и примечания

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 

ГДР
ГДР
1985/1986